Донгак — тувинская фамилия.
 Известные носители 
 Донгак, Уран Алдын-ооловна (род. 1963) — литературовед, кандидат филологических наук.
 Донгак, Эдуард Люндупович (1941—2008) — прозаик, публицист, драматург.

Составные фамилии 
 Амыр-Донгак, Зоя Семис-ооловна (Байсалова; 1953—2003) — поэтесса, прозаик.
 Кара-Донгак, Екатерина Николаевна (род. 1984) — заслуженная артистка Республики Тыва.
 Сарык-Донгак Чымба (1906—1984) — государственный деятель Тувинской Народной Республики и Тувинской автономной области.

</noinclude>